Stawiam na Tolka Banana – powieść Adama Bahdaja
 Stawiam na Tolka Banana – polski serial telewizyjny